Videgain est un nom d'origine basque dont l'origine étymologique du mot est  et qui signifie « (maison) du chemin d'en haut ».

Patronymes 
 Charles Videgain est un linguiste, écrivain, professeur et académicien basque-français.
 Salvador Videgain est un chanteur, acteur, réalisateur et producteur espagnol.
 Juan José Videgain est un écrivain, acteur, réalisateur et scénariste espagnol.

Voir aussi

Notes et références